Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2022 проводился с 6 по 12 ноября 2022 года в городе Принс-Альберт (провинция Саскачеван) на арене Prince Albert Golf & Curling Centre. Чемпионат проводился в 59-й раз, в 7-й раз в провинции Саскачеван и в 3-й раз в городе Принс-Альберт.

Победитель чемпионата получал право представлять Канаду как её смешанная сборная команда на .

В чемпионате принимали участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (четвёртый раз в истории чемпионатов и третий раз подряд) команда, представляющая провинцию Квебек (для команды, которую возглавлял скип Félix Asselin, это была первая победа в таком составе), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Trevor Bonot). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая Северо-Западные территории (скип Джейми Куи, для которого эта бронзовая медаль была третьей подряд). Команда Квебека поставила национальный рекорд, выиграв чемпионат третий раз подряд, причём каждый раз в разном составе.

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Команда !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Тренер !! Клуб, город
|-
|  || Morgan Muise || Brad Kokoroyannis || Shana Snell || Ky Macaulay || || Calgary CC (Калгари),Cochrane CC (Cochrane)
|-
|  || Miles Craig || Stephanie Jackson-Baier || Chris Baier || Carley Sandwith-Craig || || Victoria CC (Виктория),Duncan CC (Duncan)
|-
|  || Félix Asselin || Laurie St-Georges || Émile Asselin || Emily Riley || Michel St-Georges || Glenmore CC (Доллар-де-Ормо)
|-
|  || Corey Chambers || Lisa McLeod || Nigel Milnes || Jolene Callum || || Miami CC (Miami)
|-
|  || Paul Flemming || Marie Christianson || Scott Saccary || Marlee Powers || || Halifax CC (Галифакс)
|-
|  || Peter Mackey || Geneva Chislett || Jeff Nadeau || Robyn Mackey || || Iqaluit CC (Икалуит)
|-
|  || Грант Одишоу || Shaelyn Park || Samuel Forestell || Krista Flanagan || || Curl Moncton (Монктон)
|-
|  || William Butler || Erin Porter || Nicholas Codner || Brooke Godsland || || Caribou CC (Стивенвилл),RE/MAX Centre (Сент-Джонс)
|-
|  || Scott McDonald || Lori Eddy || Matthew Hall || Laura Neil || || St. Thomas CC (Сент-Томас)
|-
|  || Dennis Watts || Jaclyn Reid || Terry Arsenault || Alison Griffin || || Silver Fox CC (Summerside)
|-
|  || Shaun Meachem || Келли Шафер || Chris Haichert || Teejay Haichert || || Swift Current CC (Суифт-Каррент)
|-
|  || Trevor Bonot || Jackie McCormick || Mike McCarville || Amanda Gates || || Fort William CC (Тандер-Бей)
|-
|  || Джейми Куи || Margot Flemming || Cole Parsons || Меган Колер || || Yellowknife CC (Йеллоунайф)
|-
|  || Terry Miller || Laini Klassen || Peter Andersen || Laura Wilson || || Whitehorse CC (Уайтхорс)
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)
 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в этап плей-офф
Команды на 2-6 и 7-8 местах ранжированы по количеству побед в матчах между этими командами, у которых одинаковое общее количество побед

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

Плей-офф 

Полуфиналы. 12 ноября, 10:00

Матч за 3-е место. 12 ноября, 14:30

Финал. 12 ноября, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 
 Видео:
 Плейлист «2022 Canadian Mixed Curling Championship» на YouTube (14 видео)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2023

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Саскачеване
Ноябрь 2022 года
Спорт в Канаде в 2022 году